Osuna steht für:
 Osuna (Sevilla), Ort in der Provinz Sevilla, Spanien
 Osuna (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 Alameda de Osuna, Stadtteil von Madrid, Spanien
 Herzog von Osuna, spanischer Adelstitel

Osuna ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Osuna (* 1984), mexikanischer Sänger (Tenor) 
 Francisco de Osuna (um 1492–um 1541), spanischer Theologe und Ordensreformator
 Gloria Osuna (Gloria Fernan Osuna), spanische Schauspielerin 
 José Osuna (* 1992), venezolanischer Baseballspieler
 Karla Osuna (* 1991), venezolanisches Fotomodell
 Paco Osuna (* 1974), spanischer DJ und Produzent
 Rafael Osuna (1938–1969), mexikanischer Tennisspieler
 Yuli Paola Verdugo Osuna (* 1997), mexikanische Radsportlerin, siehe Yuli Verdugo